Diese Liste enthält alle Sonnenfinsternisse des 22. Jahrhunderts, einschließlich solcher mit rein partieller Sichtbarkeit.

Übersicht 
Im 22. Jahrhundert finden insgesamt 235 Sonnenfinsternisse statt. Dies sind nur drei weniger als der langjährige Durchschnittswert von 238 Sonnenfinsternissen pro Jahrhundert. Es gibt 79 Jahre, in denen nur jeweils zwei Finsternisse stattfinden, was die minimal mögliche Anzahl ist. In 13 Jahren ereignen sich 3 Finsternisse, in 11 Jahren 4 Finsternisse. Das theoretische Maximum von fünf Finsternissen in einem Jahr gibt es im 22. Jahrhundert überhaupt nie. 

Die folgende Tabelle enthält die Anzahl der Sonnenfinsternisse des 22. Jahrhunderts differenziert nach den verschiedenen Arten von Finsternissen:

Die längste totale Sonnenfinsternis findet am 16. Juli 2186 statt und wird eine maximale Totalitätsdauer von 7 Minuten und 29 Sekunden aufweisen. Dies ist die längste totale Sonnenfinsternis zwischen 1999 v. Chr. und 3000 n. Chr.
Die Finsternis vom 25. Juni 2150 wird die längste der letzten 177 Jahre sein. Die Dauer in ihrer Totalitätszone wird über sieben Minuten betragen, was zum letzten Mal bei der Sonnenfinsternis vom 30. Juni 1973 der Fall war.
Die längste ringförmige Sonnenfinsternis ereignet sich am 10. Januar 2168, die ringförmige Phase dauert dabei maximal 10 Minuten und 55 Sekunden. Die hybride Sonnenfinsternis vom 17. Oktober 2172 wird die längste dieser Art und eine Totalitätsdauer von 1 Minute und 34 Sekunden erreichen.

Legende 
Die folgende Tabelle enthält alle Sonnenfinsternisse des 22. Jahrhunderts. Sie enthält folgende Spalten:
Zeitpunkt: Die Zeitangaben sind in Terrestrischer Zeit (TT). Zu Beginn des Jahrhunderts wird die Differenz zwischen TT und Universal Time (UT) ( Delta T) von der NASA mit 205 Sekunden angenommen, der zum Ende des Jahrhunderts 441 Sekunden erreicht. Andere Überlegungen führen zu deutlich geringeren Werten von 81 Sekunden zu Beginn und 115 Sekunden zum Ende des Jahrhunderts. Diese Differenzen von etwa 2 Minuten zu Beginn und bis zu 5 Minuten zum Ende des Jahrhunderts führen zu einer Ungenauigkeit von bis zu 100 km für den tatsächlichen Verlauf der Sonnenfinsternisse auf der Erdoberfläche. Eine Aussage ob z. B. ein bestimmter Ort sicher innerhalb einer Zone der Totalität liegt muss deshalb im Einzelfall sorgfältig geprüft werden.
Art: Mögliche Arten sind total, ringförmig, hybrid und partiell.
Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, dem die Finsternis angehört. Ist die Nummer ungerade, findet die Finsternis in der Nähe eines aufsteigenden Mondknotens statt, ist sie gerade, an einem absteigenden.
Gamma: Der Gamma-Wert einer Sonnenfinsternis, d. h. der geringste Abstand der Schattenachse vom Erdmittelpunkt.
Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.
Pfadbreite: Die Breite des Pfads des Kernschattens bzw. der Zone der ringförmigen Verfinsterung während Greatest Eclipse (siehe Dauer) in Kilometern. Bei totalen Finsternissen entspricht dieser Wert nahezu der maximalen Breite des Kernschattens.
Sichtbarkeitsgebiet: Gebiete, in denen die Sonnenfinsternis zu sehen ist. Bei totalen, hybriden oder ringförmigen Finsternissen zunächst einschließlich der Gebiete mit partieller Sichtbarkeit angegeben, anschließend separat die Gebiete mit totaler bzw. ringförmiger Sichtbarkeit. Bei solchen Finsternissen ist zudem vor der Aufzählung der Gebiete mit ringförmiger oder totaler Sichtbarkeit ein Weblink enthalten, der eine Seite der NASA zur Darstellung des Finsternispfads aufruft.

Sonnenfinsternisse des 22. Jahrhunderts

Siehe auch 
 Liste von Sonnenfinsternissen
 Liste der Sonnenfinsternisse des 20. Jahrhunderts
 Liste der Sonnenfinsternisse des 21. Jahrhunderts
 Liste der zentralen Sonnenfinsternisse in Europa im 21. Jahrhundert
 Liste der Mondfinsternisse des 21. Jahrhunderts

Literatur 
 Hermann Mucke, Jean Meeus: Canon of solar eclipses: −2003 to +2526. Astronomisches Büro, Wien 1992
 Theodor Oppolzer: Canon der Finsternisse (weltweit der erste), Wien 1887
 Max Waldmeier et al.: Anmerkung zur Finsternis 2150. In Die totale Sonnenfinsternis und die Korona vom 20. Juni 1955, Zeitschrift f.Astrophysik 1957.

Einzelnachweise

Weblinks 
 NASA: Solar Eclipse Page
 Fred Espenak: Six Millennium Catalog of Solar Eclipses 2101 to 2200 (2101 CE to 2200 CE) 

!22 Jahrhundert
Sonnenfinsternisse #22 Jahrhundert
!Sonnenfinsternisse des 22 Jahrhunderts, Liste